San Cosme bezeichnet:
 San Cosme (Corrientes), Ort in Argentinien
 Departamento San Cosme, Verwaltungseinheit der Provinz Corrientes (Argentinien)
 San Cosme y Damián (Distrikt in Paraguay)

Siehe auch:
 Cosme (Begriffsklärung)